

Techwomen Factory (TWF) 
Techwomen Factory est un programme de formation visant à doter les jeunes, en particulier les femmes, des compétences numériques nécessaires à la recherche et à la création d'emplois

Origin 
TWF est une initiative de Caysti par l'intermédiaire de sa fondatrice et PDG Arielle Kitio. Le programme a débuté en mars 2022. Il est en partenariat avec CUSO International et financé par Global Affairs Canada. Le programme offre une formation en trois parcours

Data Science (DS) 
Ce parcours vise à former les jeunes aux méthodes et outils de collecte et de traitement des données, à la protection des données et à l'utilisation des données pour produire de la valeur afin d'enrichir les processus de décision et de gestion des organisations. Il les forme à devenir des mineurs de données, des techniciens en intelligence économique et des techniciens analystes de données.

Développement Web (DW) 
Ce parcours forme des jeunes capables de coder, de développer et d'administrer des sites web, des applications mobiles et web pour des organisations, des projets personnels ou des activités indépendantes. Ils deviennent des web masters, des gestionnaires de front et de back end.

Art Numérique (AN) 
Ce parcours forme aux technologies et techniques dans le domaine des arts appliqués afin de produire différents supports numériques (vidéos, animations 2D/3D, affiches) utiles voire indispensables aux métiers de la communication, de l'audiovisuel, du packaging, de l'édition, entre autres. Ils deviennent graphistes et illustrateurs, éditeurs audiovisuels.

Missions 
Ce programme a pour mission de former et d'encadrer des jeunes, en particulier des femmes, afin qu'ils acquièrent les compétences numériques nécessaires à la croissance et au développement économiques

Objectif 
Il a pour objectif de garantir l'employabilité ou la création d'emplois par ces jeunes formés dans différents secteurs de la vie tels que : l'agriculture, l'administration publique, la santé, le tourisme, les services divers. Tout cela pour aider à combler le fossé numérique entre les sexes dans le pays

L'impact 
Déjà dans sa deuxième phase, plus de 179 jeunes Camerounais ont bénéficié de ce programme et il se poursuit.

Notes et Références